

Sigle 
 J. K. Rowling (pseudonimo di Joanne Rowling) – scrittrice britannica, autrice della saga di Harry Potter

Codici 
 JKR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Janakpur (Nepal)
 jkr – codice ISO 639-3 della lingua koro (India)